Karadoc et l'Icosaèdre est le dixième tome de la série de bande dessinée Kaamelott, inspirée de la série télévisée éponyme, écrit par Alexandre Astier, dessiné par Steven Dupré et mis en couleurs par Roberto Burgazzoli.

Synopsis 
Mis à la porte par Arthur, c'est à la tête de sa propre équipe d'aventuriers que Karadoc découvre un mystérieux objet aux propriétés magiques.

Publication 
 Édition originale : 46 planches soit 48 pages,  x , Casterman, 2023 (DL 01/2023) .

Notes et références

Liens externes 
 

Album de la série Kaamelott
Album de bande dessinée sorti en 2023